Појам Иранци је општи, односно демонимски назив за становнике Ирана, независно од њихове етничке, језичке, верске или било које друге припадности.

Као уобичајени демоним, термин Иранци не треба мешати са етнонимом Персијанци, који означава етничке Персијанце, главну етничку групу Ирана.

Персијанци су углавном били пан-национална група која је представљала регионалне народе који су се називали Персијанцима и такође користили назив Иранци (у етнично-културолошком смислу). Неки научници, идентификују становништво које говори персијски као посебну етничку заједницу, изузимајући Иранце који говоре друге дијалекте персијског језика. Међутим, овај приступ може да завара, јер су се кроз историју све етничке групе у Ирану колективно изјашњавале као Иранци.

Етничке групе 
 Персијанци 65%
 Азери 16%
 Курди 7%
 Лури 6%
 Арапи 2%
 Балучи 2%
 Туркмени 1%

Извори 
 

Иран
Људи по регијама